Голяска () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Реча.
 Голяска () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Букшань.